Joachim Griese ist der Name folgender Personen:

* Joachim Griese (Wirtschaftsinformatiker) (* 1939), deutscher Wirtschaftsinformatiker
 Joachim Griese (Segler) (* 1952), deutscher Segler